Suma est une ancienne enseigne de supermarché française, créée en 1959 par l'alsacien Robert Jung et racheté progressivement en 1998 par Docks de France, puis Auchan.
 La classe Suma est une classe de croiseur protégé de marine impériale japonaise.
 La  et la , sont des gares de Kōbe, dans la préfecture de Hyōgo, au Japon.
 Navarra Suma est un parti politique régional de la communauté forale de Navarre, en Espagne.
 suma, langue gbaya parlée en République centrafricaine.

Patronymes 
 Marina Suma est une actrice italienne née en 1959.
 Sheriff Suma est un footballeur sierra-léonais, né en 1986.
 Shuji Suma (1947 - 1999) est un judoka japonais.
 Suva Šuma est un village de Serbie situé dans la municipalité de Barajevo, district de Belgrade.
 Zebina Šuma est une ville de Bosnie-Herzégovine.

Lieux 
 Suma, municipalité en République de Carélie

Homonymie de patronyme